Mongol Schuudan (russ. Монгол Шуудан) bezeichnet:

 die staatliche Postgesellschaft der Mongolei
 Mongol Schuudan (Band), eine russische Rockband